Okręty US Navy o nazwie USS „Sylph”

 Pierwszy USS „Sylph” został zwodowany w 1813 roku i sprzedany w roku 1824.
 Drugi USS „Sylph” został nabyty w 1831 roku i w tym samym roku utracony na morzu.
 Trzeci USS „Sylph” (PY-5) został nabyty w 1898 roku. Służył jako jacht prezydencki do 1929 roku.
 Czwarty USS „Sylph” (PY-12) został nabyty w 1940 roku i sprzedany w roku 1946.

Sylph